Konare oder Konaré ist der Familienname folgender Personen:

 Alpha Oumar Konaré (* 1946), malischer Politiker, von 1992 bis 2002 Präsident von Mali
 Ibrahim Konare (* 2001), malischer Fußballspieler